11-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 1 по 8 сентября 1974 года на Олимпийском стадионе в Риме, столице Италии.

В соревнованиях приняли участие 745 атлетов из 29 стран Европы. Было разыграно 39 комплектов медалей (24 у мужчин и 15 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 39 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1974
Сентябрь 1974 года
Спорт в Италии в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Чемпионаты Европы в 1974 году
Чемпионаты Европы в Италии
1974 год в лёгкой атлетике